Leonid Leonidowicz Obolenski – dyplomata sowiecki, poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny ZSRR w II Rzeczypospolitej w latach 1923–24
 Leonid Leonidowicz Obolenski – rosyjski aktor 
 Leonid Jegorowicz Obolenski – rosyjski pisarz, poeta, filozof, eseista, krytyk i wydawca